El término Normalización puede hacer referencia a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

 Constante de normalización (teoría de la probabilidad)
 Función de onda normalizable (mecánica cuántica)
 Modelo de normalización (medicina)
 Normalización (sinónimo de estandarización)
 Normalización (estadística)
 Normalización (sociología)
 Normalización de audio
 Normalización de bases de datos
 Normalización de expresiones (cálculo lambda)
 Normalización lingüística
 Normalización en procesamiento digital de imágenes
 Principio de normalización (educación)